Леме:
 Леме, Линда (род. 1966) — канадская франкоязычная певица и автор песен
 Леме — коммуна во французском департаменте Эна
 Леме — исторический район Рио-де-Жанейро